Autocesta A11, (Hrvatska)
 Cesta A011 (Argentina)
 Autocesta A11 (Australia)
 Autocesta A11 (Austrija)
 Cesta A11 (Kina)
 Autocesta A11 (Francuska)
 Autocesta A 11 (Njemačka)
 Autocesta A11 (Italija)
 Cesta A11 (Latvija)
 Autocesta A11 (Litva)
 Autocesta A11 (Portugal)
 Autocesta A-11 (Španjolska)
 Cesta A 11 (Šri Lanka)
 Brza cesta A11 (Švicarska)
 Ujedinjeno Kraljevstvo:
 Cesta A11 (Engleska)
 Cesta A11 (otok Man)
 Cesta A11 (Sjeverna Irska)

 Cesta A11 (Kalifornija)